Estancia kan syfta på följande:
 Estancia, ett spanskt ord för boning, i vissa delar av Sydamerika använt för större lantgårdar

Geografi

Brasilien 

 Estância (ort), Sergipe, 
 Estância (kommun), Sergipe,

Filippinerna 

 Estancia (Iloilo), kommun, Västra Visayas, Province of Iloilo,

Honduras 

 La Estancia (ort i Honduras, Departamento de Olancho),

Mexiko 

 La Estancia (ort i Mexiko, Durango, Santiago Papasquiaro), 
 La Estancia (ort i Mexiko, Querétaro Arteaga, San Juan del Río), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar